Echiuridae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Echiuridae i fylumet skedmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Echiurida, fylumet skedmaskar och riket djur. I familjen Echiuridae finns 95 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skedmaskar
Echiuridae